Ordinul Sfântului Andrei se poate referi la:
 Ordinul Sfântului Andrei,  cu denumirea completă: Ordinul imperial al Sfântului Apostol Andrei, primul chemat, decorație de prim ordin a Imperiului Rus;
 Ordinul Sfântului Andrei (Federația Rusă), decorație de prim ordin, reactivată în 1998 în Federația Rusă de președintele Boris Elțân.
 Ordinul Sfântului Andrei (Țările de Jos Spaniole) din Țările de Jos Spaniole
 Ordinul Sfântului Andrei al Scoției și al Ciulinului

Ordinul Sfântului Andrei